Ngoumba peut désigner :
 les Ngoumba, une population du Cameroun
 le ngoumba, leur langue